Воронівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Білорусі.

Воронівська сільська рада — , Вітебський район

Воронівська сільська рада — Івано-Франківська область, Коломийський район
 Воронівська сільська рада — Миколаївська область, Вознесенський район
 Воронівська сільська рада — Сумська область, Білопільський район
 Воронівська сільська рада — Черкаська область, Городищенський район